Sere ima više značenja:
 Sere
 Sere (Avelino)
 Sere (Benevento)
 Sere (Katancaro)
 Sere (Kjeti)
 Sere (Kuneo)
 Sere (Frozinone)
 Sere (Modena)
 Sere (Salerno)
 Sere (Torino)